Борзуно́в — русская фамилия, имеет женскую форму Борзунова.

Известные носители

А 
 Борзунов, Алексей Алексеевич (1943—2013) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Российской Федерации.

Н, С 
 Борзунов, Николай Федотович (1924—2003) — советский сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Борзунов, Семён Михайлович (1919—2020) — русский советский писатель и публицист, полковник.

См. также